Katzer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Katzer (1863–1945), österreichischer Maler 
 Catarina Katzer (* 1973), deutsche Sozialpsychologin und Soziologin
 Ernst Katzer (1839–1921), deutscher Pastor, sächsischer Kirchenrat und Publizist
 Friedrich Katzer (Bedřich Katzer; 1861–1925) österreichischer Geologe und Mineraloge
 Frederick Xavier Katzer (1844–1903), österreichischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Milwaukee
 Georg Katzer (1935–2019), deutscher Komponist
 Hans Katzer (1919–1996), deutscher Politiker (CDU)
 Hildegunde Piza-Katzer (* 1941), österreichische Chirurgin
 Johann Traugott Katzer (1801/02–1849), sächsischer Gerichtsdirektor und Landtagsabgeordneter
 Josef Katzer, Kürschner in Budapest
 Markus Katzer (* 1979), österreichischer Fußballer
 Martha Katzer (1897–1946), deutsche Keramikerin und Malerin
 Miriam Katzer (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Nikolaus Katzer (* 1952), deutscher Historiker; seit 2010 Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Moskau
 Olaf Katzer (* 1980), deutscher Dirigent und Hochschullehrer
 Patrick Katzer (* 1996), deutscher Schauspieler
 Rudolf Katzer (1888–?), deutscher Radrennfahrer
 Tim-Philip Katzer (* 1993), deutscher Eishockeyspieler
 Viktor Katzer, deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Katzer (* 1950), österreichischer Schauspieler, Musiker und Komiker, Teil von Muckenstruntz & Bamschabl